Lautern ist die umgangssprachliche Kurzbezeichnung für:

 die kreisfreie Stadt Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 den Fußballverein 1. FC Kaiserslautern

Lautern ist der Name folgender Orte:

 Lautern (Heubach), ehemalige Gemeinde und Ortsteil der Gemeinde Heubach im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lautern (Blaustein), Ortsteil der Gemeinde Blaustein im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, wo der Fluss Kleine Lauter in einem Quelltopf entspringt
 Lautern (Sulzbach an der Murr), ein Ortsteil der Gemeinde Sulzbach an der Murr im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Lautern (Lautertal), Ortsteil der Gemeinde Lautertal im Landkreis Bergstraße, Hessen
 Lautern, der deutsche Name des Dorfs Lutry (Kolno) in Polen; siehe Landgemeinde Kolno

Siehe auch:

 Lauter
 Lauteren